

Anno 
 377 o 377 a.C.

Codici 
 377 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Kwasan Observatory, nella prefettura di Kyoto, in Giappone

Matematica 
 377 – numero